Ryan Joseph Karazija, dit Ryan Karazija, né le  aux États-Unis, et mort le , est le chanteur principal ainsi que le fondateur du groupe américano-islandais Low Roar, composé entre autres de Ryan Karazija, de Mike Lindsay et d'Andrew Scheps, aussi comme le groupe Audrye Sessions.

Biographie 
Le chanteur et son groupe se sont fait connaître pour leur contribution à la bande sonore du jeu Death Stranding, développé par Hideo Kojima, sorti en 2019.  

Leur premier album, sobrement intitulé comme le nom de groupe, parait en 2011. En 2014, 0, suivi de Once in a Long, Long While... en 2017. En 2019 sort Ross, leur troisième album. Le dernier en date s'intitule maybe tomorrow... sorti en 2021. Leur sixième et dernier album devrait paraître d'ici 2023.

Le chanteur meurt suite aux complications rencontrées à cause d'une pneumonie, le 29 octobre 2022.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en mars 1982
Chanteur américain de rock
Décès à 40 ans
Mort d'une pneumonie
Décès en octobre 2022